Dode hand (economie), opbrengsten uit bezittingen van bijvoorbeeld kerkgenootschappen of charitatieve instellingen
 Dode hand (eigendom), onroerende goederen die niet vererfd kunnen worden
 Dode hand (erfrecht), een middeleeuwse erfenisbelasting
 Dode hand (folklore), een middeleeuws strafgebruik en legende
 Amortificatie (dode-hand-stelling), een manier waarop een leenheer delen van zijn bezit in leen kon geven zonder dat ze definitief uit het familiebezit raakten